Вільям Кавендіш, 4-й герцог Девонширський (1720—1764) — п'ятий прем'єр-міністр Великої Британії з 16 листопада 1756 до 25 червня 1757 року.
 Вільям Кавендіш-Бентінк, 3-й герцог Портлендський (1738—1809) — 15-й і 20-й прем'єр-міністр Великої Британії у 1783 та з 1807 до 1809 року.
 Генрі Кавендіш (1731—1810) — англійський фізик і хімік, член Лондонського королівського товариства.
 Марк Кавендіш (* 1985) — британський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чотириразовий чемпіон світу.
 Робін Кавендіш (1930—1994) — британський захисник прав людей з інвалідністю, розробник медичних пристроїв.
 Кавендіші — англійський рід, глава якого має титул герцога Девонширського.

 12727 Кавендіш — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Кевендіш